A CargoServ egy magán-vasúttársaság, mely 2001. április 1-én alakult. Székhelye Ausztriában, Linzben van.

Járművek

További információk
 CargoServ
 Bericht über die Cargoserv
 Képek a vasúttársaság járműveiről 

Ausztriai vasúttársaságok